Il torneo maschile di calcio ai XVII Giochi asiatici si è svolto dal 14 settembre al 2 ottobre 2014 in Corea del Sud.

Luoghi

I XVII Giochi asiatici di calcio si sono tenuti nelle città di Hwaseong, Ansan, Goyang e Incheon.

Squadre

Gironi

Girone A

Classifica

Risultati

Girone B

Classifica

Risultati

Girone C

Classifica

Risultati

Girone D

Classifica

Risultati

Girone E

Classifica

Risultati

Girone F

Classifica

Risultati

Girone G

Classifica

Risultati

Girone H

Classifica

Risultati

Fase ad eliminazione diretta

Tabellone

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale 3º- 4º posto

Finale 1º- 2º posto

Podi

Sport ai XVII Giochi asiatici